Maurina Borges da Silveira (Perdizes, 1926 – São Paulo, 2011) brazil római katolikus ferences nővér. 1969-ben letartóztatták és megkínozták.

Források 
Cikk róla

1926-ban született személyek
2011-ben elhunyt személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil nők
Brazíliai keresztények
Ferences szerzetesek